Сергей Александрович Шавель (род.  1940, , Свислочский район, БССР) — советский и белорусский социолог, кандидат философских наук (1977), доктор социологических наук (1990), профессор.

Биография 
Сергей Александрович Шавель родился 17 октября 1940 года в д. Герутево, Свислочского района, Гродненской области.

В 1958 году Сергей Шавель поступил в Выборгское авиационное училище, после окончания которого в 1961 году начал свою трудовую биографию техником Кременчугского вертолетного училища, откуда вскоре был уволен.

В 1964 поступил в МГУ на философский факультет. В 1969 году после окончания МГУ был зачислен на должность младшего научного сотрудника Института философии и права АН БССР.

В 1981 году Сергей Александрович был принят в Институт философии и права Академии наук БССР на должность старшего научного сотрудника в вектор исторического материализма и методологических проблем социологических исследований.

В 1990 году  на тему «Социальная сфера и мотивация труда».

 стал заместителем директора института социологии АН РБ при этом работая заведующим отделом теории, методологии и методики социологических исследований 

 

В 2015 году провел презентацию книгу «Перспективы развития социума» в Национальной библиотеке Беларуси.

Научная деятельность 

Сергей Александрович Шавель  являлся научным руководителем заданий в рамках Государственных программ научных исследований:

 
 
 
 

Руководство в научно-исследовательских проектах:

 
 
 
 
 

. . .

Научные труды

Монографии 
 Перспективы развития социума / С.А. Шавель/. – Минск: Беларуская навука, 2015. – 507 с. ISBN 978-985-08-1894-2. УДК 316.42 ББК 60.5 Ш14.
 Социальная политика и ее императивы // Беларусь на пути в будущее: социологическое измерение / И.В. Котляров (гл. ред.) [и др.]; Ин-т социологии Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2015. – С.242-260.
 Философско-социологический анализ феномена воображения // Знать, чтобы предвидеть… Социологические этюды / Шавель С.А., А.Н. Данилов и др./ под общ.ред А.Н. Данилова. - Минск. Издательство БГУ, 2015. – 359 с. С. 190-215.
 Инновационное развитие отраслей социальной сферы / С.А. Шавель, В. Р. Шухатович, Д. В. Назарова и др. // Отчёт о НИР. № ГР 20110546 / ГНУ «Ин-т социологии НАН Беларуси»; рук. темы С. А. Шавель. – Мн., 2015. – 340 с. – Деп. в ГУ «БелИСА» 29.04.2016 № Д201608.
 Провести социологический мониторинг общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики в Республике Беларусь и восприятия населением строительства АЭС / Шавель С.А., Мартищенкова Е.В и др. // Отчёт о НИР. № ГР 20130589 / ГНУ «Ин-т социологии НАН Беларуси»; рук. темы С.А. Шавель. – Мн., 2015. – 266 с. – Деп. в ГУ «БелИСА» 25.01.2016 № Д201601.

Коллективные монографии 

 Шавель С. А., Смирнова Р. А. Социальная реабилитация населения, пострадавшего в результате Чернобыльской аварии // НАН РБ, НИИ радиологии МЧС РБ. Минск, 1997. – 119 с.
 Методологическое обоснование республиканской репрезентативной выборки / С.А. Шавель, Е.М. Бородачева, Н.Н. Леонов. – Мн.: «БТН-информ», 2001. – С. 35–38.– ISBN 985-6595-06-1
 Энергетика Беларуси: Состояние. Проблемы. Перспективы: монография / Бобров В.В. [и др.]; под ред. М.Н. Хурса. – Минск: ФУАинформ, 2006. – 344 с. ISBN 985-6721-48-2
 Атомная энергетика: общественное мнение Беларуси / А.М. Забаровский [и др.]; под ред. М.Н. Хурса. – Минск: Беларуская навука, 2009. – 183 с. ISBN 978-985-08-1100-4
 Социальный капитал как фактор развития человеческого потенциала / Человеческий потенциал белорусской деревни / Смирнова Р. А. [и др.] – Минск : Белорусская наука, 2009. – С. 221-249. - ISBN 978-985-08-1025-0
 Социальная политика и ее императивы // Беларусь на пути в будущее: социологическое измерение / И.В. Котляров (гл. ред.) [и др.]; Ин-т социологии Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2015. – С.242-260. – ISBN 978-985-08-1923-9
 Философско-социологический анализ феномена воображения // Знать, чтобы предвидеть… Социологические этюды / Шавель С.А., А.Н. Данилов и др./ под общ.ред А.Н. Данилова. - Минск. Издательство БГУ, 2015. – 359 с. С. 190-215
 Инновационное развитие отраслей социальной сферы / С. А. Шавель, В. Р. Шухатович, О. Н. Ображей [и др.] ; под общ. ред. С. А. Шавель ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 349 с. Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-08-2184-3
 Провести социологический мониторинг общественного мнения по вопросам развития ядерной энергетики в Республике Беларусь и восприятия населением строительства АЭС / Шавель С.А., Мартищенкова Е.В и др.
 Белорусское общество в контексте цивилизационно-культурного кода: социологическое измерение / И. В. Котляров, С. А. Шавель, В. Э. Смирнов [и др.] ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 394 с. ISBN 978-985-08-2147-8
 Современные подходы к исследованию мотивации творческой активности: межстрановой аспект, колл. авт. под. науч. рук. А.А. Шабуновой. – Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018 – 184 с.
 Шавель С. А. Реактуализация социальной защиты пенсионеров: социологический анализ // Социальная защита и социальное страхование: баланс коллективной и индивидуальной ответственности: сб. науч. ст. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социологии ; редкол.: А.С. Шавель (гл. ред.) – Минск: Беларуская навука – 2018. С. 13-29
 Россия и Беларусь в начале XXI века: общество и экономика в зеркале социологии / колл, авт.; под ред. А.А. Шабуновой и С.А. Шавеля. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. – 191 с.
 Рекомендации по формированию установок самореализации и закрепления молодежи в районах, наиболее пострадавших от аварии на ЧАЭС / С.А. Шавель, Е.В. Мартищенкова, Д.В. Назарова [и др.]. – Минск: Институт социологии НАН Беларуси, 2019 – 44 с. – ISBN 978-985-7246-02-1
 Неэкономические факторы устойчивого развития общества / С. А. Шавель, В. Р. Шухатович, Н. А. Барановский; под общ. ред. С. А. Шавеля ; Национальная академия наук Беларуси, Институт социологии. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 364 с.  ISBN 978-985-08-2671-8.

Статьи в научных журналах 
 Концептуализация понятия социальной сферы в социологии// ж. Института социологии НАН Украины "Социология: теория, методы, маркетинг". 2013, №4. С. 180-196
 Сферный подход в социологической методологии // Социология 2014, №1. С. 29-41
 Знать общество, в котором мы живем… (интервью доктора социологических наук, профессора С. А. Шавеля журналисту С. В. Михайловской) // Социология 2014, №2. С. 5-16
 О единстве философии и социологии в творчестве академика В.С. Степина// Социология 2014, №3. С.56-66
 Социологическое воображение и перспективы развития социума // Социология 2014, № 4. С. 3-19
 Интервью «Знать общество, в котором живем»// Беларуская думка. 2014, №6
 Социальная атрибуция целей дальнейшей консолидации Союзного государства Беларуси и России// Социологический альманах. Вып. 6. – Минск: «Беларуская навука», 2015 – 570 с. С. 44-53
 Императивы развития социальной сферы// Социология. 2015, №2. С. 38-47
 Дерзание риска: философские и социологические аспекты инноваций// Социология. 2015, №3. С. 47-56
 Евгений Михайлович Бабосов (к 85-летию со дня рождения) / Коваленя А.А., Шавель С.А., Соколова Г.Н. – Вести Национальной академии наук Беларуси. Серия гуманитарных наук. – 2016. – № 1. – С. 118-120
 Методологические аспекты социологического исследования социокультурного кода // Социология. 2016. № 2. С. 8–25
 «Божественное социальное» Дюркгейма в современном прочтении/ С.А. Шавель // Социологический Альманах, – Минск, 2016. – №7. – С. 25-34
 Социальное как понятие теоретической социологии/ С.А. Шавель // Социология, – Минск, 2015. – №4. С.3-13
 Новое направление в белорусской социологии. Размышления над монографией А. П. Лимаренко «Социология денег» // Социология. №1, 2016. С. 129-138

Статьи в словарях и энциклопедиях 

 Социологический словарь [сост. А. Н. Елсуков, К. В. Шульга]. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : Университетское, 1991. 528 с. ISBN 5-7855-0304-2

Материалы конференций 
 Геополитические основания создания союзного государства Беларуси и России // Наука и общество: история и современность: мат. междунар. научн.-практ. конф., г. Минск, 16-17 октября 2014г./ Минск: Право и экономика, 2014. – 644 с. С. 380-386.
 Генезис и исторические изменения социальной сферы // Материалы международной научно-практической конференции «Социальное знание и проблемы интенсификации развития белорусского общества» (12-13 ноября) – Минск, 2015. С. 247-249.

Награды и премии

Примечания 

Учёные Белоруссии
Социологи Белоруссии